NGC 7560 — двойная звезда в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7560
Рыбы (созвездие)
Двойные звёзды